Слабошеино — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица.

Расположено на правом берегу реки Маглуши, примерно в 5,5 км на запад от Истры и в 300 м от железнодорожной платформы Чеховская Рижского направления Московской железной дороги, высота над уровнем моря 158 м. Ближайшие населённые пункты: Лучинское восточнее, Шёлковая Гора на юг, Первомайский — западнее и Красная Горка на севере.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧИНСКОЕ
  ЛУЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Сельское поселение Лучинское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра